Der Scottish League Cup wurde 1975/76 zum 30. Mal ausgespielt. Der schottische Fußball-Ligapokal, der unter den Teilnehmern der Scottish Football League ausgetragen wurde, begann am 9. August 1975 und endete mit dem Finale am 25. Oktober 1975 im Hampden Park von Glasgow. Als Titelverteidiger startete Celtic Glasgow das sich im Vorjahresfinale gegen Hibernian Edinburgh durchgesetzt hatte. Im diesjährigen Finale traf Celtic im Old Firm gegen die Glasgow Rangers an. Es war nach 1958, 1965, 1966, 1967 und 1971 das sechste Old Firm-Finale im Ligapokal. Für Celtic war es das zwölfte Endspiel infolge seit 1965 und das 15. insgesamt seit 1957. Die Rangers erreichten zum insgesamt zwölften Mal das Endspiel, zuletzt 1971. Das Finale gewannen die Rangers durch ein Tor von Alex MacDonald mit 1:0. Es war der achte Triumph im Ligapokal für die Gers. In der Saison 1975/76 gewannen die Rangers zudem zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Ligapokal. Aufgrund des Sieges in der Meisterschaft nahmen Rangers in der folgenden Saison am Europapokal der Landesmeister 1976/77 teil, Celtic als Verlierer im Pokalfinale am UEFA-Pokal 1976/77.

Gruppenphase

Gruppe 1 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. August und 8. September 1975.

Gruppe 2 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. und 27. August 1975.

Gruppe 3 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. und 27. August 1975.

Gruppe 4 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. und 27. August 1975.

Gruppe 5 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. und 27. August 1975.

Gruppe 6 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. und 27. August 1975.

Gruppe 7 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. und 27. August 1975.

Gruppe 8 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. und 27. August 1975.

Gruppe 9 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. und 27. August 1975.

Supplementary Round 
Ausgetragen wurde die Extrarunde innerhalb von zwei Tagen am 2. und 3. September 1975.

|}

Viertelfinale 
Ausgetragen wurden die Hinspiele am 10. September, die Rückspiele am 24. September 1975.

|}

Halbfinale 
Ausgetragen wurden die Spiele am 6. Oktober 1975.

|}

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Scottish League Cup 1975/76 bei statto.com

1975/76
Fußballsaison 1975/76